Saudade – portugalski i galicyjski pozytywny autostereotyp postrzegany jako wartość narodowa; rodzaj nostalgii i melancholii związanej z silną waloryzacją przeszłości, kontemplacją przemijania i piękna rozkładu, odbieranej z subtelną dumą i radością, w sposób pozytywny
 Saudade – album Moacira Santosa z 1974
 Saudade – album Thievery Corporation z 2014

Zobacz też 
 Saudade do Iguaçu
 Saudades
 Serra da Saudade